Gorilla Monsoon ist der Name folgender Personen:

* Gorilla Monsoon (Wrestler) (eigentlich Robert James Marella; 1937–1999), US-amerikanischer Wrestler

Gorilla Monsoon bezeichnet:

 Gorilla Monsoon (Band), eine deutsche Metalband